Because, chanson des Beatles, parue sur l'album Abbey Road en 1969 ;
 Because (Connecte-toi), chanson du groupe Ocean Drive sortie en 2009.

 Because Music, label indépendant de musique en France fondé en 2005.

Voir aussi 

Homonymie